

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bastien Auzeil, (1989- ), athlète français, pratiquant le décathlon.
 Nadine Auzeil, (1964- ), athlète française, spécialiste du lancer du javelot.

Homonymie
Homonymie de patronyme